La saison 2011-2012 de Serie A est la  de la première division italienne.

Lors de cette saison, le Milan AC défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Serie B.

Les vingt clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 aux barrages de la Ligue Europa et 1 au troisième tour que qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coppa Italia qui est qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Serie B.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
L'Atalanta commence la saison avec une pénalité de six points due à une affaire de matchs truqués.
À la suite du dépassement de l'Italie par l'Allemagne au Coefficient UEFA à l'issue de la saison 2010-2011, le championnat italien perd à partir de la saison
2012-2013 son quatrième représentant en Ligue des Champions au profit de la Bundesliga. Il n'y a donc plus de quatrième place qualificative en Ligue des Champions dès la saison 2011-2012.

 Dernière mise à jour :  

|-

Leader journée par journée

Matchs

Évolution du classement

Statistiques

Classement des buteurs

Meilleur passeur

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Football M1
Italie M1
Championnat M1